

Особистості 

 Джеймс Дін — американський кіноактор;
 Джеймс Дін — американський порноактор;
 Діксі Дін — англійський футболіст, нападник;
 Говард Дін — американський політик;
 Міллвіна Дін — англійська, остання жива пасажирка Титаніка серед тих, кому вдалось врятуватись після його затоплення.
 Томас Дін — англійський плавець.
 Чарлбі Дін — південноафриканська акторка та модель.
 Китайське прізвище 丁
 Дін Жучан — військовий діяч династії Цін (XIX століття)

Топоніми

Дін або Дон — річка у Східній Європі, впадає в Азовське море.

Дін — місто, штат Техас
 Дін Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсільванія

Див. також 
 Дін (ім'я)
 Дін (посудина) 鼎 — тип давньокитайського посуду, часто у формі триніжка.
 Дін (релігія)
 Ден